Moria – starotestamentalne wzgórze ofiary Abrahama
 Moria – stworzone przez J.R.R. Tolkiena fikcyjne miasto krasnoludzkie w Śródziemiu
 moria – rodzaj zaburzenia psychicznego